

Presentación previa 
Filip Krajinović fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Máximo González.

Paolo Lorenzi derrotó en la final a Máximo González.

Cabezas de serie 

 ' Paolo Lorenzi (Campeón)
  Filip Krajinović (Cuartos de final)
  Andrey Kuznetsov (Cuartos de final)
  Daniel Muñoz de la Nava (Semifinales)

<ol start=5>
  André Ghem ''(Primera ronda)
  Máximo González ''(Finalista)
  Andrea Arnaboldi ''(Semifinales)
  Aslan Karatsev ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Cortina 2015